Csehország
 Klášter, település a Dél-plzeňi járásban
 Klášter, Nová Bystřice településrésze a Jindřichův Hradec-i járásban
 Klášter, Teplá településrésze a Chebi járásban
 Klášter, Vilémov településrésze a Havlíčkův Brod-i járásban
 Klášter nad Dědinou, Ledce településrésze a Hradec Králové-i járásban